Восьмая нота:
 Восьмая нота — нота, длительностью в 1/8 от целой ноты;
 «Восьмая нота» — российская радиопередача о рок-музыке.